Разме́тка:

 Дорожная разметка
 Единая сетевая разметка
 Сигнальная разметка
 Разметка заготовки
 Язык разметки